Partenon – um templo da deusa grega Atena, construído no século V a.C. na acrópole de Atenas;
 Partenon (Porto Alegre) – bairro brasileiro da zona leste de Porto Alegre;
 Sociedade Partenon Literário – associação literária brasileira.

Desambiguações de topônimos